9374 Sundre – asteroide della fascia principale
 Sundre  – centro abitato del Canada
 Sundre  – centro abitato della Svezia